WAL – codice nazionale FIFA del Galles
 WAL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chincoteague (Virginia) (Stati Uniti)
 wal – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua wolaytta